Казачий Хомутец:

 Казачий Хомутец — населённый пункт (хутор) находившийся на территории Области Войска Донского и Ростовской области.
 Казачий Хомутец — балка на территории Ростовской области, служит естественной границей муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение».

Примечания